Йылмаз (; никогда не сдающийся, непобедимый) — фамилия. Известные носители:
 Йылмаз, Абдуллах (род. 1961) — турецкий лыжник.
 Йылмаз, Айдын (род. 1988) — турецкий футболист.
 Йылмаз, Атыф (1925—2006) — турецкий режиссёр, сценарист и продюсер.
 Йылмаз, Бахри (род. 1955) — турецкий лыжник.
 Йылмаз, Бекир (род. 1988) — турецкий футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Йылмаз, Бетюль (род. 1988) — турецкая гандболистка.
 Йылмаз, Бурак (род. 1985) — турецкий футболист, нападающий «Трабзонспора» и сборной Турции.
 Йылмаз, Гёзде (род. 1991) — турецкая волейболистка.
 Йылмаз, Гиясеттин (1938—2018) — турецкий борец.
 Йылмаз, Джевдет (род. 1967) — турецкий политик.
 Йылмаз, Джем (род. 1973) — турецкий комедийный актёр.
 Йылмаз, Енер (род. 1981) — турецкий баскетбольный арбитр.
 Йылмаз, Исмет (род. 1961) — турецкий политик.
 Йылмаз, Мелис (род. 1997) — турецкая волейболистка.
 Йылмаз, Месут (1947—2020) — турецкий политик, трижды премьер-министр в 90-е годы XX века.
 Йылмаз, Мехмет (род. 1974) — турецкий тяжелоатлет.
 Йылмаз, Мустафа (род. 1992) — турецкий шахматист, гроссмейстер (2012).
 Йылмаз, Неврие (род. 1980) — болгарская и турецкая баскетболистка.
 Йылмаз, Озгюр (род. 1986) — турецкий футболист.
 Йылмаз, Озтюрк (род. 1969) — турецкий политик.
 Йылмаз, Окан (род. 1978) — турецкий футболист, нападающий.
 Йылмаз, Рыдван (род. 2001) — турецкий футболист, защитник клуба «Бешикташ».
 Йылмаз, Тутья (род. 1999) — турецкая гимнастка.
 Йылмаз, Хайдар (род. 1984) — турецкий футболист.
 Йылмаз, Хакан (род. 1982) — турецкий тяжелоатлет и тренер.
 Йылмаз, Чагла (род. 1981) — турецкая гандболистка.
 Йылмаз, Эрджан (род. 1977) — турецкий писатель.
 Йылмаз, Ягыз (род. 1993) — турецкий стрелок из лука.
 Йылмаз, Ясин (род. 1994) — турецкий боксёр.
 Йылмаз, Яшар (род. 1930) — турецкий борец.